Krzyżanów bezeichnet einen Gemeindesitz und Orte in Polen:
 Krzyżanów, ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
 Krzyżanów (Wola Krzysztoporska), ein Dorf in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Wola Krzysztoporska
 Krzyżanów (Lewin Kłodzki), ein Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien